Dröscher oder Droescher ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Dröscher (* 1977), deutsche Autorin
 Georg Dröscher (1854–1945), deutscher Theaterschauspieler
 Michael Dröscher (* 1949), deutscher Chemiker
 Peter Wilhelm Dröscher (1946–2020), deutscher Politiker (SPD)
 Vitus B. Dröscher (1925–2010), deutscher Sachbuchautor
 Werner Otto Droescher (1911–1978), deutsch-neuseeländischer Pädagoge und Sprachwissenschaftler
 Wilhelm Dröscher (1920–1977), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Dröscher (Statistiker) (1860–1939), deutscher Statistiker und deutschkonservativer Reichstagsabgeordneter
 Lili Droescher (1871–1944), Sozialarbeiterin, Pädagogin und Wegbereiterin Fröbels

Siehe auch
 Tröscher